Wilgenfamilie, een familie van tweezaadlobbige planten. In traditionele zin telde deze familie twee à drie geslachten.
Wilg, meervoud voor de tweehuizig plantengeslacht van bomen en struiken, de wilg uit de Wilgenfamilie.
De Wilgen, een dorp in de gemeente Smallingerland in de Nederlandse provincie Friesland.